Spoorlijn 171 (Tsjechië)
 Spoorlijn 171 (België), zie Spoorlijn 167 (spoorlijn tussen Autelbas en Athus)
 Spoorlijn 171 (Polen)